Municipio de Center Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Center Grove (condado de Guilford, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Guilford.
 Municipio de Center Grove (condado de Dickinson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.